В 1991 году состоялся первый и единственный розыгрыш Кубка СССР. Это был самый массовый из кубковых турниров: участвовало 64 команды из всех лиг.

В первом отборочном туре боролись 40 коллективов из первой и второй лиг, разбитые на 8 зон. Победителями турниров стали: Энергия (Воронеж), Русь (Москва), Фортуна (Огре), Дебют (Харьков), Звезда (Загорск), Сибирячка (Красноярск), СЕДИН-ШИСС (Краснодар) и Луйс (Симферополь).

Первый отборочный тур

Группа 1

Второй отборочный тур

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Матчи

Отборочный тур

Турнирная сетка 

 матч «Сибирячка» (Красноярск)-«Надежда» (Могилев) состоялся 7 августа 1991 в Грозном

Финальный матч

Ссылки 
 RSSSF

СССР
1991 год в женском футболе
Футбол в СССР в 1991 году
Женский футбол в СССР